Алуату () — село в Тараклийском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено вдоль правого берега реки Ялпуг на высоте 10 метров над уровнем моря. В 600 м на юго-восток от окраины села своё течение завершает река Лунга, впадая во второй магистральный канал Ялпуг (бывшее естественное русло реки). Расстояние от Алуату по республиканской трассе М-3 до г. Тараклия — 11 км, г. Кишинёв — 150 км, г. Комрат — 51 км.

Климат 
Климат села Алуату мягкий, умеренно-континентальный с умеренно жарким летом и умеренно мягкой ветреной зимой. Лето начинается в начале мая. Средняя температура составляет 20-25 °C, летом дожди редкие, но обильные. Весной и осенью температура колеблется от 18 до 26 °C.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Алуату проживает 1143 человека (554 мужчины, 589 женщин). Село Алуату страдает от депопуляции — численность населения уменьшается за счёт естественной убыли и роста миграционного оттока. Естественный прирост населения данного населённого пункта отрицательный.

Этнический состав села:

Экономика 
Экономика села ограничивается ведением индивидуальных подсобных хозяйств и торговлей. Сельскохозяйственный потенциал села достаточно высок, однако фактически не реализован в связи с отсутствием на территории села крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. По состоянию на 2016 год в селе зарегистрировано 27 экономических агентов. Проблемой села остаётся безработица и трудовая миграция (12 %). Основа доходов — бюджетные средства, что оставляет 61,4 %. Собственные доходы села формируют 29,7 %. Бюджетный дефицит покрывается за счёт грантов и трансфертов из центрального бюджета.

Водные ресурсы 
Общей характеристикой региона является ограниченный доступ к качественным ресурсам питьевой воды и воды для ирригации. Водные ресурсы села Алуату представлены поверхностными и подземными водами. Поверхностные источники воды ограничены.

Поверхностные воды

Поверхностные воды села Алуату представлены протекающими рядом с селом реками Ялпуг и Лунга. Ближайшими крупным водоёмом является Тараклийское водохранилище, расположенное в 7 км севернее села. Поверхностные воды не могут использоваться для обеспечения жителей города питьевой водой по причине несоответствия санитарным нормам. Качество воды в реке Ялпуг и Тараклийском водохранилище отнесено к V классу качества (очень загрязнённая).

Подземные воды

Подземные воды в селе Алуату характеризуются превышением предельно допустимых концентраций соединений, таких как фтор, бор, натрий и сероводород. Вместе с этим, вода из подземных источников является единственно возможным вариантом водоснабжения села. Подаётся населению при помощи шахтных колодцев.

Водоснабжение и водоотведение 
Население села имеет проблемы связанные с доступом питьевой воде. По состоянию на 2016 год в населённом пункте, состоящем из 385 хозяйств, отсутствует водопровод и канализация. В целом, местными жителями используется 127 шахтных колодца (из них 31 общественный). Частные хозяйства имеют индивидуальные сливные ямы.

Примечания 

Населённые пункты Тараклийского района
Болгарские колонии в Бессарабии